

Geografia 
Oklahoma – stato federale degli Stati Uniti
Oklahoma – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania

Cinema 
Oklahoma! – film del 1955 tratto dal musical omonimo

Musica 
Oklahoma! – musical di Broadway del 1931
Oklahoma! – brano musicale tratto dal musical omonimo
Oklahoma! – colonna sonora tratta dal film omonimo del 1955
Oklahoma! – album di Keb' Mo' del 2019